Ouali peut désigner :
 Idir Ouali (né en 1988), footballeur franco-algérien ;
 Kamel Ouali (né en 1971), chorégraphe français ;
 Karim Ouali (né en 1986), meurtrier français, connu pour être en cavale depuis 2011 
 Najat Ouali (née en 1972), athlète marocaine.